Prva liga SR Јugoslavije u fudbalu (1994/1995) była 3. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 20 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Partizan Belgrad. Nowym mistrzem Jugosławii został zespół Crvena zvezda Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobył Savo Milošević, który w barwach klubu Partizan Belgrad strzelił 30 goli.

Zasady przyznawania punktów 
 Zwycięstwo: 2 punkty
 Remis: 1 punkt
 Porażka: 0 punktów

1. runda

1.A Liga 

Punkty bonusowe do następnej rundy:
 Vojvodina: 13 pkt
 Crvena zvezda: 11 pkt
 Partizan: 10 pkt
 Rad: 8 pkt
 Zemun: 7 pkt
 OFK Beograd: 7 pkt

Drużyny, które zagrały w 2. rundzie w grupie spadkowej, rozpoczynały zmagania od zerowego punktowego.

1.B Liga 

Punkty bonusowe do następnej rundy:
 FK Bečej: 8 pkt
 Borac Čačak: 7 pkt
 Hajduk Kula: 5 pkt
 Radnički Nowy Belgrad: 6 pkt

Drużyny, które zagrały w 2. rundzie w grupie spadkowej, rozpoczynały zmagania od zerowego punktowego.

2. runda

1.A Liga

1.B Liga

Zobacz też 
 Prva liga Srbije i Crne Gore

Bibliografia 
 

1994 w piłce nożnej
1995 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii i Czarnogórze